Панорм, Панормос (, ) — греческий топоним. Может означать:

 Панорм — ныне Палермо, коммуна в Италии, на Сицилии.
 Панорм — ныне Бандырма в Турции.
 Панорм в Мармарике (в Ливии) — ныне Эс-Саллум в Египте.
  — род насекомых в семействе Долгоносики.
Греция
 Панермос — село на Наксосе.
 Панорм — главная гавань на восточном берегу Аттики, ныне Лимин-Маркопулу.
 Панорм — гавань Аканфа на Халкидике.
  — гавань у мыса Риона в Ахее.
  — гавань Эфеса.
  — гавань древней Мегариды, рядом с селом .
  — большая и удобная гавань Эпира, на юг от Орика.
 Панормос — село в Греции, на Крите.
  — село.
  — село на Тиносе.
 Панормос (миноносец) — миноносец греческого флота.
  — станция Афинского метрополитена.

См. также 
 Битва при Панорме
 Панормов